Kęstutis, symfonische ouverture, compositie van Mikalojus Konstantinas Čiurlionis uit 1902
Symfonische ouverture (Heyerdahl), compositie van Anders Heyerdahl uit 1916
Symfonische ouverture op een gregoriaans thema, compositie van José Maria Usandizaga
L'Enéïde, symfonische ouverture, compositie van Frans Uyttenhove
Euripides, symfonische ouverture, compositie van Oscar Morcmans uit 1921
Symfonische ouverture (Badings), compositie van Henk Badings uit 1942
Symphonic Overture (Barnes), compositie voor harmonieorkest van James Barnes